2-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Третьей лиги прошёл с лета 1992 г. по весну 1993 г. Путёвку во Вторую лигу получил «Брестбытхим».

Итоговая таблица

См. также 
 Первая лига 1992/1993
 Вторая лига 1992/1993

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Белоруссии в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993
Вторая лига Белоруссии по футболу